Bochmann ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Bochmann (* 1991), deutsche Regattaseglerin
 Dieter Bochmann (* 1938), deutscher Wissenschaftler, Hochschullehrer und Autor
 
 
 
 Klaus Bochmann (* 1939), deutscher Romanist und Soziolinguist
 Manfred Bochmann (1928–2011), Minister für Geologie der DDR
 René Bochmann (* 1969), deutscher Politiker (AfD)
 Werner Bochmann (1900–1993), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Pochmann